Landtagswahlkreis 116 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Unna II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Höxter II (2000)
 Landtagswahlkreis Höxter (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Unna II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Lippstadt (1947 bis 1962)